Адай-хан (1390—1438) — великий хан Монгольской империи из династии Северная Юань (1425—1438).

Биография 
До своего вступления на ханский трон Адай был предводителем племенного подразделения Хорчин и соправителем восточномонгольского правителя Аргутая. В 1425 году разгромил в битве и умертвил Ойрадай-хана. Адай занял ханский престол под именем Адай-хана и объявил себя сыном монгольского хана Оруг Тэмур-хана. Аджай-тайджи, сын Элбэг-хана, со своими сыновьями откочевал от ойратов к Адай-хану и склонил последнего к войне против ойратов. Адай-хан возвысил Аджая и утвердил за ним звание тайджи. Правой рукой и соправителем Адай-хана стал тайджи Аргутай. После смерти Аджай-тайджи Адай-хан усыновил его трех сыновей: Тайсуна, Агбарджина и Мандуула (Мандугули).

Поход Адай-хагана, Аргутая и Аджая на ойратов (1425 г.) увенчался полным успехом. Ойраты были разгромлены в сражении при Бор-Нохой-Зун, тайша Батула Махмуд пал в бою, его сын Багума Тогон попал в плен. Аргутай советовал Адай-хану убить Тогона, но за последнего заступилась его мать Самур-гунчжи, и Адай-хан сохранил ему жизнь. Позднее Адай освободил из плена Тогона и вернул ему управление ойратами как своему вассалу. Между прочим, Адай-хаган захватил среди ойратов Олджайту-гоа, жену покойного Элбег-хана, и сам женился на ней. Очевидно, этот брак существенно укреплял его права на хаганский престол. Тогон-тайша поднял восстание против Адай-хана. Тогон вытеснил Аргутая в 1433 году за Большой Хинганский хребет. В 1434 году ойраты убили тайшу Аргутая на западе от Баоту. В 1436—1437 годах восточно-монгольский хан Адай-хан потерпел два поражения от китайской армии. Адай-хан вел неудачную борьбу с ойратами и погиб от рук своих пасынков Тайсун-хана и Агбарджина.

Примечания

Литература 
 Покотилов Д. История восточных монголов в период династии Мин 1368—1634" на сайте «Руниверс» 
 Сайт «Восточная литература». Монгольские источники о Даян-хане 
 Сайт «Удел Могултая» 

Правители Монгольской империи